Karel Lodewijk van Oostenrijk (1833-1896), aartshertog van Oostenrijk en zoon van aartshertog Frans Karel
Karel Lodewijk van Oostenrijk (1918-2007), een zoon van Karl I, de laatste keizer van Oostenrijk